Гжегож Цебуля (; ; сценический псевдоним — C-Bool) — польский диджей и музыкальный продюсер.

Родился 30 мая 1981 года в Пысковице в рабочей семье. В юности был фанатом таких групп, как Queen и Guns N’ Roses, знал о всех музыкальных событиях, происходивших в то время в роке, хип-хопе, металле и попсе. Карьеру диджея начал в 1998 году, выступая в клубах Пысковице. С 2003 года начал сотрудничество с группой Casteam, получили популярность выпущенные с ними в 2004 году синглы «Would You Feel» и «Housе Baby». В том же году берёт псевдоним C-Bool.

В 2010 году сингл «Body & Soul», записанный совместно с певицей Изабель, получает широкую известность, заняв первые строчки в национальных радиочартах. В июне 2011 выходит дебютный альбом «8 years», включивший все произведения музыканта за восемь лет работы. Летом 2012 года выходит сингл «Do you Know».

В 2016 году выходит новый сингл «Never Go Away», занявший первое место в AirPlay, занимал высокие строчки в радиочартах Белоруссии, Украины, России, композиция распродана тиражом более 100 тыс. электронных копий. 24 октября 2016 года с участием Цзянь Фам (Giang Pham) записал хит «Magic Symphony», вновь занявший первое место в AirPlay и распространившийся тиражом в более 80 тыс. копий.

26 апреля 2017 года выпустил сингл «Dj is Your Second Name», занявший 5-е место в рейтинге AirPlay.

Награды:
 Eska Musik Awards (2016 год за «Never go away», 2017 год за «Magic Symphony»);
 2-е место в номинации «радиохит года» на суперхит-фестивале Polsat (2017 год за «Never go Away»).

Ссылки 
 Grzeszczak, C-Bool i Podsiadło najpopularniejsi w Radiowym Przeboju Roku // Polsat SuperHit Festiwal, 2017

Примечания 

Музыкальные продюсеры Польши
Диджеи Польши